Nagy-völgyi-patak (Nógrád megye), patak Nógrád megyében
 Nagy-völgyi-patak (Heves megye) patak Heves megyében
 Nagy-völgyi-patak (Pest megye) patak Pest megyében
Nagy-völgyi-patak (Mátrakeresztes) patak Nógrád megyében

Hasonló elnevezések 
 Nagyvölgy-patak, patak Heves megyében, Nagyvisnyó területén